Millport kan verwijzen naar de volgende plaatsen:

In Schotland:
 Millport (Verenigd Koninkrijk)

In de Verenigde Staten:
 Millport (Alabama)
 Millport (New York)